Bocchus I, koning van Mauretania (ca. 111-80 v. Chr.)
Bocchus II, zoon van bovengenoemde en koning van Mauretania (ca. 80-33 v. Chr.)
Bochus (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Anostostomatidae
Bocchus (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie tangwespen